Lövkulla kan syfta på:

 Lövkulla, Borgå stad – ett bosättningsområde i Borgå stad Nyland, fi.: Lehtimäki
 Lövkulla, Karis – ett bosättningsområde i Karis, Raseborg stad
 Lövkulla, Vanda stad – en stadsdel i Vanda stad
 Lövkulla (Pyttis) – en ö i Pyttis